Jeton Kelmendi – scrittore albanese
 Majlinda Kelmendi – judoka kosovara
 Sali Kelmendi – politico e ingegnere albanese
 Shkëlzen Kelmendi – ex calciatore albanese